Strzelanie z karabinu wojskowego w trzech postawach z odległości 300 metrów był jedną z konkurencji strzeleckich rozgrywanych podczas V Igrzysk Olimpijskich w Sztokholmie.

Był to drugi raz, kiedy to ta konkurencja była rozgrywana na igrzyskach olimpijskich. Wcześniej rozegrano ją podczas IV Letnich Igrzysk Olimpijskich w Londynie w 1908 roku.

W zawodach wzięło udział dziewięćdziesięciu jeden strzelców z dwunastu reprezentacji.

Konkurencja składała się z dwóch rund. Pierwsza obejmowała cztery strzały w pozycji klęczącej, cztery w pozycji leżącej i dwa w pozycji stojącej. Druga obejmowała pięć strzałów w pozycji klęczącej i pięć w pozycji leżącej. Za każdą z rund zawodnik mógł otrzymać maksymalnie 50 punktów, a w całej konkurencji 100.

Wyniki

Bibliografia 
 

Strzelectwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1912